Anett Kontaveit ha battuto in finale Çağla Büyükakçay 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (finale)
 Valentina Ivachnenko (secondo turno)
 Ilona Kramen' (secondo turno)
 Irina Chromačëva (primo turno)

 Arina Rodionova (secondo turno)
 Sofia Shapatava (quarti di finale)
 Pemra Özgen (secondo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moscow Open 2013